Dictyospiropes är ett släkte av svampar. Dictyospiropes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyospiropes